Леонид Стоянов е български революционер, войвода на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Леонид Стоянов е роден в село Стояково, Гевгелийско, тогава в Османската империя. Участва във възстановената след Първата световна войка ВМРО и от 1920 година е войвода в Гевгелийско. Загива в сражение през септември 1923 година.

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Хора от община Богданци